Philip Zwiener (né en 1985), joueur allemand de basket-ball
Sabine Zwiener (née en 1967), athlète allemande